«Модернисты» () — американский кинофильм 1988 года.

Сюжет 
Действие фильма происходит в 1926 году, в Париже. Он рассказывает о временах потерянного поколения и расцвета модернистской литературы.

 — начинающий художник. Он американец, но приехал в Париж в надежде добиться известности.  нанимает его для создания поддельных экземпляров картин из коллекции мужа. В результате Ник разрывается между чувствами к двум женщинам — к Натали и к своей бывшей жене , которую он неожиданно встречает в Париже…

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Алан Рудольф
 Авторы сценария — Алан Рудольф, Джон Брэдшоу
 Продюсеры — Дэвид Блокер, Кэролин Пфайфер
 Исполнительный продюсер — Шеп Гордон
 Редактор — Дебра Т. Смит, Скотт Брок
 Композитор — Марк Айшем
 Оператор — Тоёмити Курита

История проката

Даты премьер 
Даты приведены в соответствии с данными IMDb.  — 15 апреля 1988 (премьерный показ в Нью-Йорке)
  — май 1988
  — 7 сентября 1988
  — январь 1989
  — 21 июля 1989
  — 14 сентября 1989

Награды и номинации 
Список наград и номинаций приведён в соответствии с данными IMDb.

Награды

Номинации

Примечания

Ссылки 
 
  
  
 Рецензия к фильму на сайте The Washington Post 
 
 Рецензия к фильму на сайте «ВидеоГид»

Фильмы-мелодрамы США
Фильмы-драмы США
Фильмы о Париже
Фильмы о писателях
Эрнест Хемингуэй
Кинокомедии США
Кинокомедии 1988 года
Фильмы США 1988 года
Фильмы о художниках